PLT har flere betydninger:
 Patent Law Treaty
 Power line telecom